Кампо Нумеро Трес има више значења:

 Кампо Нумеро Трес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нумеро Трес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Трес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику